Stupari je lahko:
 Stupari, Lukavac (Bosna in Hercegovina)
 Stupari, Kladanj (Bosna in Hercegovina)
 Stupari, Mrkonjić Grad (Bosna in Hercegovina)
 Stupari, Šekovići (Bosna in Hercegovina)